Carlo Fedeli (Saggion) (1622-1685) – compositore italiano
 Carlo Fedeli (1851-1927) – medico italiano